Pagan steht für:
 Pagan-Folk eine Richtung der Folk-Musik
 Pagan Metal, eine Metal-Subszene
 Pagan MC, siehe Pagan’s Motorcycle Club
 Pagan Altar, unter dem Namen Pagan gegründete englische Metal-Band
 Pagan Angel, ursprünglicher Name der britischen Metal-Band Anathema
 Pagan’s Mind, norwegische Metal-Band
 Ultima VIII: Pagan, ein Computerspiel der Ultima-Serie
 Pagan (Insel), eine Insel der Nördlichen Marianen
 Bagan, Stadt in Myanmar

Personen:
 Pagan (Bulgarien) († 768), bulgarischer Herrscher
 Pagan der Mundschenk (Payen le Bouteiller; † um 1147), französischer Kreuzfahrer
 Pagan II. (Haifa) (vor 1150–vor Oktober 1198), Herr von Haifa im Königreich Jerusalem
 Blaise François Pagan (1604–1665), französischer Feldmarschall und Ingenieur
 Bolívar Pagán (1897–1961), puerto-ricanischer Politiker
 Grete Pagan (* 1983), deutsche Theaterregisseurin und Intendantin
 Hugues Pagan (* 1947), französischer Schriftsteller
 James Pagan (1811–1870), schottischer Journalist, Herausgeber des Glasgow Herald und Verfasser historischer Schriften
 Pagan Amum (20. Jh.), sudanesischer Politiker
 Maria Pagan, US-amerikanische Juristin, kommissarisch amtierende Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten
 Pagan Min (1846–1852), drittletzter König von Birma
 Peter Pagan (1921–1999), australischer Schauspieler

pagan steht für:
 heidnisch, siehe Heidentum

Siehe auch:
 Bagan (Begriffsklärung)
 Pagania
 Paganismus
 Pagans